Казем-Бек — фамилия.
 Казембек — русский дворянский род.
 Казем-бек, Александр Касимович (1802—1870) —  российский учёный-востоковед.
 Казем-Бек, Александр Львович (1902—1977) — лидер движения «младороссов», белоэмигрант, публицист, педагог, церковный журналист, богослов.
 Казем-Бек, Алексей Николаевич (1859—1919) — российский учёный-медик, терапевт.
 Казем-Бек, Лев Александрович (1875—1952) — русский политический деятель.